В соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 1976 принял участие 471 спортсмен из 51 страны.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Плавание в Канаде